Gora eller Góra kan syfta på

 Gora –  ett geografiskt område i sydligaste delen av Kosovo och den nordöstra delen av Albanien
 Goraner – en sydslavisk folkgrupp från Goraregionen

Geografi

Antarktis 

 Gora Palec, berg i Östantarktis

Polen 

 Góra,

Ungern 

 Gara (ort), Bács-Kiskun,